Площадь Разгуляй (в XIX веке также Разгуляевская площадь) — площадь в Басманном районе Центрального административного округа Москвы.

Располагается на исторической Покровской дороге, между улицами Старой Басманной, Новой Басманной, Спартаковской и Доброслободской.

Происхождение названия 
Кабак «Разгуляй» находился на месте нынешнего дома № 38 по Старой Басманной улице. Название «Разгуляй» установилось в официальном языке не позднее 1750-х годов, а сам кабак находился на Покровской дороге ещё в XVII веке и просуществовал до 1860 года.

История 

Площадь на стрелке Старой и Новой Басманной сложилась во второй половине XVII века, с основанием Капитанской слободы (современная Новая Басманная улица). В конце XVII века на Разгуляе обосновалось семейство Я. В. Брюса; на месте Брюсова дома, в усадьбе графа А. И. Мусина-Пушкина, в пожар 1812 года погиб подлинник «Слова о полку Игореве».

В 1979 году северная сторона Разгуляя была снесена; в глубине квартала за Новой Басманной построили здание райкома КПСС, остался пустырь перед ним, а в 1990-е по красной линии Новой Басманной построено конторское здание.

14 октября 2015 года на площади открыт памятник Седьмой Бауманской дивизии народного ополчения (авторы — З. К. Церетели и М. М. Посохин).

Примечательные здания и сооружения 
 Старая Басманная, 38/2 — дом, в котором находился кабак «Разгуляй»
 Спартаковская, 2/1 — усадьба Мусиных-Пушкиных, XVIII—XIX веков, в основе постройка М. Ф. Казакова на месте Брюсова дома.
 Спартаковская, 3 — усадьба Савина — Закревских, XVIII—XIX веков, здесь жили Арсений и Аграфена Закревские

Транспорт 
 Ближайшая станция метро — .
 Автобусы м3, м3к, 40, О24, н3 по Старой Басманной и Спартаковской улицам.
 Автобус т24 по Новой Басманной и Доброслободской улицам.

Примечания

Литература 
 П. В. Сытин, Из истории московских улиц, 1948, с. 304—309

Ссылки 
 Фотографическая панорама Разгуляя